Испа́нка — гражданка Испании и/или женщина, принадлежащая к испанскому народу.

Кроме того, слово «испанка» может означать:
 Испанский грипп — разновидность гриппа, вызвавшая в 1918—1919 годах самую массовую пандемию гриппа за всю историю человечества.
 «Испанка» () — фильм Седрика Клапиша, снятый в 2002 году.